L'équipe du Soudan de basket-ball est la sélection des meilleurs joueurs soudanais. Elle est placée sous l'égide de la Fédération soudanaise de basket-ball.

Historique

Parcours aux Jeux olympiques

Parcours aux Championnats du Monde

Parcours aux Championnats d'Afrique des Nations

Joueurs célèbres 
 Manute Bol

Voir aussi 
 Équipe du Soudan du Sud de basket-ball

Liens externes 

Soudan
basket-ball